Ла Чата има више значења:

 Ла Чата (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Чата (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Чата (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Чата (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Чата (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чата (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику